Municipio de Bernadotte puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bernadotte (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Bernadotte (condado de Nicollet, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nicollet.